Sumida, Szumida:
 Szumida,  Tokió városrésze, mely a 23 önálló kerület egyike. 
 Szumida (folyó), Japán folyó.
 1090 Sumida, A Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida.